Wuwei steht für:
 Wuwei, (無爲 / 无为), , philosophischer Begriff des Daoismus, siehe Wu wei
 Wuwei Handai yijian, archäologischer Fund von Bambus- und Holztäfelchen aus der Han-Dynastie Wuwei Handai yijian (武威漢代醫簡 / 武威汉代医简 „Medizinische Texte auf Bambus- und Holztäfelchen aus dem Han-Grab in Wuwei“)

Wuwei ist der Name folgender Orte und geografischer Objekte:
 Wuwei (武威市), bezirksfreie Stadt in der chinesischen Provinz Gansu
 Wuwei (Wuhu) (无为县), Kreis der bezirksfreien Stadt Wuhu in der chinesischen Provinz Anhui

Siehe auch:
 Wu Wei (Begriffsklärung)